Джон Морган: Морган, Джон (1822—1885) — английский художник-жанрист.
 Морган, Джон Пирпонт (1837—1913) — американский предприниматель, банкир и финансист.
 Морган, Джон Пирпонт (младший) (1867—1943) — американский банкир, сын Джона Пирпонта Моргана.
 Морган, Джон Хант (1825—1864) — американский военный, генерал.
 Морган, Джон Хартман (1876—1955) — британский юрист, бригадир, профессор.